Портада́ун (,  — «порт с небольшим укреплением») — большой город района Крейгавон, находящийся в графстве Арма Северной Ирландии. Входит в агломерацию города Крейгавон. В городе расположен стадион Шемрок Парк и арт-центр «Millennium Court Arts Centre».

Климат

Примечания

Ссылки 

Города Северной Ирландии